Anser může mít několik různých významů:
 jiné jméno pro hvězdu Lukida Anseris
 rod vrubozobých ptáků z čeledi kachnovitých, česky husa